Parchmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Parchmann (1930–1988), deutscher Journalist
 Helmut Parchmann (1917–?), deutsche Reeder
 Ilka Parchmann, deutsche Chemiedidaktikerin und Hochschullehrerin
 Willi Parchmann (1890–1943), deutscher Politiker (NSDAP) und Forstwissenschafter

 Siehe auch
 Parchman